ECMA, akronymet har flere betydninger:

 Ecma International, tidligere ECMA (European Computer Manufacturers Assoiation) indtil 1994
 ECMAScript – standard som er i familie med JavaScript og JScript.
 ECMA (musikpris) – East Coast Music Awards, canadisk musikpris.
 ECMA (organisation) – European Carton Makers Association, paraplyorganisation.